À ne pas confondre avec la Liste des raïons d'Ukraine en 1966-2020

Il s'agit d'une liste de raïons d'Ukraine créés dans le cadre de la réforme administrative-territoriale en 2020.

Le 17 juillet 2020, par la résolution de la Verkhovna Rada d'Ukraine du 17 juillet 2020 № 807-IX « Sur la formation et la liquidation des districts », 136 nouveaux raïons avec des pouvoirs plus petits sont créés, à la place des 490 raïons existants auparavant. Les principaux pouvoirs des raïons sont passés aux niveaux inférieur (communautés) et supérieur (oblasts).

Liste

République autonome de Crimée

Notes et références

Articles connexes 
 Subdivisions de l'Ukraine

Liste en rapport avec l'Ukraine